Жан Бернар Мишель де Белькур (; 11 октября 1739, Мюлуз — 26 сентября 1804, Париж) — французский военачальник эпохи революционных войн, носивший чин дивизионного генерала.

Биография 
Уроженец Мюлуза. 6 октября 1791 года был избран капитаном волонтёров батальона департамента Алье и в этом качестве участвовал в сражении при Вальми. Жан Бернар Мишель де Белькур был произведён в бригадные генералы 30 июля 1793 года, а спустя всего полгода, 30 января 1794 года, был повышен до дивизионного генерала. Он командовал 1-й пехотной дивизией в Лилле, а когда командир 16-й дивизии, также расквартированной в Лилле, генерал Фавар был отправлен в отставку из-за своего дворянского происхождения, Мишель де Белькур сменил его в качестве командира. Затем он командовал 8-й пехотной дивизией в Орлеане, а 4 октября 1795 года был назначен комендантом департамента Луара. В 1797 году он вышел в отставку и скончался в Париже в 1804 году.

Литература 
 Léon Hennet, Etat militaire de France pour l’année 1793, Siège de la société, Paris, 1903, p. 318.
 Commandant G. Dumont, Bataillons de volontaires nationaux, (cadres et historiques), Paris, Lavauzelle, 1914, p. 14.

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн